Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2013 проводился с 16 по 23 марта 2013 года в городе Уилмар (штат Миннесота). Чемпионат проводился в 39-й раз, в 9-й раз в штате Миннесота и впервые в Уилмаре.

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Коннектикут (скип Derek Surka, ставший чемпионом впервые; команда из штата Коннектикут стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Висконсин (скип Sean Murrey). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Вашингтон (скип Lyle Sieg).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Все матчи группового этапа играются в 8 эндов, матчи плей-офф — в 10 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

«W» — техническая победа, «L» — техническое поражение

Время начала матчей указано местное (UTC−6:00)

Полуфиналы. 22 марта, 16:00

Матч за 3-е место. 23 марта, 13:00

Финал. 23 марта, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в США в 2013 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Миннесоте
Март 2013 года